Валиевка — название населённых пунктов.

Украина 
 Валиевка — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Валиевка — село в Белопольском районе Сумской области.